Сарандапорос — греческий топоним. Может означать:
 Сарандапорос (приток Аооса)
  — река в Фессалии, бассейн Пиньоса.
  — река, впадает в водохранилище Пурнари, бассейн Арахтоса.